Árpád Mihály (né le  à Miercurea Ciuc en Roumanie) est un joueur professionnel roumain de hockey sur glace d'ethnicité hongroise. Il possède également un passeport hongrois.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 1996 aux Musketeers de Sioux City en USHL. Après une première saison 2000-2001 professionnelle passée en UHL, il joue depuis en alternance entre deux autres ligues d'Amérique du Nord: la Ligue américaine de hockey et l'ECHL. En LAH, il a notamment joué pour les Phantoms de Philadelphie, les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton, les Senators de Binghamton et les Admirals de Milwaukee. En 2007, il passe un an avec le HC Bolzano en Serie A. En 2008, il intègre l'effectif du HC Miercurea-Ciuc dans la MOL Liga, l'élite hongroise.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Hongrie en sélection senior depuis le  contre l'Italie.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1999-2000 || Musketeers de Sioux City|| USHL || 18 || 1 || 6 || 7 || 10 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001 || Knights de New Haven|| UHL || 20 || 2 || 1 || 3 || 10 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001 || Prowlers de Mohawk Valley|| UHL || 7 || 0 || 1 || 1 || 0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001 || Nailers de Wheeling || ECHL || 9 || 0 || 5 || 5 || 0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001 || Phantoms de Philadelphie|| LAH|| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002 || Nailers de Wheeling || ECHL || 60 || 13 || 16 || 29 || 42 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003 || Nailers de Wheeling || ECHL || 69 || 8 || 22 || 30 || 38 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004 || Senators de Binghamton|| LAH || 56 || 8 || 11 || 19 || 16 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2003-2004 || Nailers de Wheeling || ECHL || 21 || 6 || 10 || 16 || 12 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005 || Senators de Binghamton || LAH || 43 || 3 || 1 || 4 || 12 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006 || Penguins de WBS/Scranton|| LAH || 38 || 2 || 6 || 8 || 34 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006 || Nailers de Wheeling || ECHL || 18 || 11 || 20 || 31 || 11 || 9 || 4 || 9 || 13 || 2
|-
| 2006-2007 || Royals de Reading|| ECHL || 25 || 16 || 12 || 28 || 4 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=3|2006-2007 || Penguins de WBS/Scranton || LAH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| Senators de Binghamton|| LAH || 3 || 1 || 0 || 1 || 0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| Admirals de Milwaukee|| LAH || 12 || 1 || 1 || 2 || 2 || -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2006-2007 || Wranglers de Las Vegas|| ECHL || 28 || 10 || 13 || 23 || 10 || 9 || 1 || 1 || 2 || 2
|- 
| 2007-2008 ||HC Bolzano ||Serie A ||32 ||12 ||20 ||32 ||24 || || || || ||
|-
| 2008-2009 ||HC Miercurea-Ciuc ||MOL Liga || 39|| 40|| 39|| 79|| 84|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 ||Alba Volán Székesfehérvár ||EBEL|| 54|| 24|| 31|| 55|| 65|| 5|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
|2009-2010 ||Alba Volán Székesfehérvár||OB I. Bajnokság || -|| -|| -|| -|| -|| 6|| 3|| 4|| 7|| 0
|-
| 2010-2011 || Alba Volán Székesfehérvár || EBEL || 45|| 13|| 20|| 33|| 43|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 ||Alba Volán Székesfehérvár || EBEL|| 43|| 13|| 19|| 32|| 16|| 6|| 4|| 2|| 6|| 8
|-
|2011-2012 ||Alba Volán Székesfehérvár||OB I. Bajnokság || -|| -|| -|| -|| -|| 5|| 7|| 2|| 9|| 8
|-
| 2012-2013 ||Alba Volán Székesfehérvár || EBEL || 51|| 7|| 17|| 24|| 41||- ||- || -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Alba Volán Székesfehérvár || EBEL || 52|| 11|| 16|| 27|| 40|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4 
|-
| 2014-2015 || ASC Corona Brașov || MOL Liga || 42 || 19 || 25 || 44 || 46 || 7 || 3 || 5 || 8 || 2
|-
| 2014-2015 || ASC Corona Brașov || Roumanie || 9|| 5|| 2|| 7|| 0|| 7|| 3|| 3|| 6|| 4
|-
| 2015-2016 || ASC Corona Brașov || MOL Liga || 36|| 16|| 10|| 26|| || || || || || 
|-
| 2015-2016 || ASC Corona Brașov || Roumanie || 25|| 14|| 19|| 33|| 10|| 6|| 4|| 2|| 6|| 0
|-
| 2016-2017 || ASC Corona Brașov || MOL Liga || 36|| 19|| 14|| 33|| 18|| 7|| 1|| 5|| 6|| 2
|-
| 2016-2017 || ASC Corona Brașov || Roumanie || 18|| 16|| 15|| 31|| 12|| 7|| 4|| 0|| 4|| 2
|-
| 2017-2018 || ASC Corona Brașov || Erste Liga || 31|| 8|| 7|| 15|| 24|| 10|| 3|| 1|| 4|| 
|-
| 2017-2018 || ASC Corona Brașov || Roumanie || 16|| 9|| 9|| 18|| 18|| 6|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
| 2018-2019 || ASC Corona Brașov || Erste Liga || 48|| 13|| 7|| 20|| 10|| 4|| 0|| 0|| 0|| 
|-
| 2018-2019 || ASC Corona Brașov || Roumanie || 26|| 9|| 14|| 23|| 4|| 8|| 0|| 1|| 1|| 0

Au niveau international

Références 

Naissance en juin 1980
Naissance à Miercurea Ciuc
Joueur roumain de hockey sur glace
Joueur international hongrois de hockey sur glace
Joueur des Nailers de Wheeling
Joueur des Phantoms de Philadelphie
Joueur des Royals de Reading
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Wranglers de Las Vegas
Joueur des Knights de New Haven
Joueur des Prowlers de Mohawk Valley
Joueur du HC Miercurea-Ciuc
Joueur du Alba Volán Székesfehérvár
Joueur du HC Bolzano
Joueur du ASC Corona Brașov (hockey sur glace)
Attaquant de hockey sur glace